Komsomolski (Tsjoekotka) - verlaten plaats in de regio Tsjoekotka, Rusland
 Komsomolski (Adygea) - plaats in de republiek Adygea, Rusland
 Komsomolski (Dagestan) - plaats in de republiek Dagestan, Rusland
 Komsomolski District - district in de Oblast Ivanovo, Rusland
 Komsomolski (eiland) - voormalig eiland in de Aralzee